Wicehrabiowie Hall 1. kreacji (parostwo Zjednoczonego Królestwa)
dodatkowy tytuł: baron Hall
 1946–1965: George Henry Hall, 1. wicehrabia Hall
 1965–1985: William George Leonard Hall, 2. wicehrabia Hall

Hall